Rosewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rosewood (Florida)
 Rosewood (Illinois)
 Rosewood (Indiana)
 Rosewood (Kalifornien)
 Rosewood (Kentucky)
 Rosewood (Louisiana)
 Rosewood (Minnesota)
 Rosewood (Missouri)
 Rosewood (North Carolina)
 Rosewood (Ohio)
 Rosewood (Oregon)
 Rosewood (Texas)
 Rosewood (Wisconsin), im Racine County
 Rosewood Heights (Illinois)
 Rosewood Park (Pennsylvania)
 Rosewood Township (Chippewa County, Minnesota)

in Australien:
 Rosewood (New South Wales)
 Rosewood (Queensland)

in Kanada:
 Rosewood (Saskatoon)

Sonstiges:
 Rosewood (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015)
 Originaltitel des Films Rosewood Burning, 1997, Regie: John Singleton
 Rosewood Massaker Historisches Ereignis (USA)
 Rosewood (Pennsylvania) Handlungsort der US-amerikanischen Serie Pretty Little Liars